Michail Devjat'jarov (1959) – fondista russo
 Michail Devjat'jarov (1985) – fondista russo